Die Mestaruussarja 1973 war die 43. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 29. April bis 30. September ausgespielt. HJK Helsinki wurde zum elften Mal finnischer Meister.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft HJK Helsinki an:

 Pertti Alaja, Hannu Kautiainen, Ari Ojala, Jorma Virtanen, Henry Forssell, Juha Dahllund, Markku Peltoniemi, Markku Viro, Heikki Suhonen, Hannu Hämäläinen, Miikka Toivola, Timo Rahja, Tryggve Wahlbäck, Hannu Bäckman. Trainer: Kai Pahlman.

Torschützenliste 
Hannu Lamberg von Kokkolan Palloveikot gewann mit 13 Toren die Torschützenwertung.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 7. Oktober 1973 im Olympiastadion Helsinki statt. Titelverteidiger Lahden Reipas gewann mit 1:0 gegen Seinäjoen PS.

Internationales Abschneiden 
 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:1 und 4:1 gegen  FC Valletta
 2. Runde: 0:3 und 0:1 gegen  Åtvidabergs FF
 Vizemeister Kokkolan Palloveikot (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 1:5 und 1:4 gegen  1. FC Köln
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:2 und 4:1 gegen  Sliema Wanderers
 2. Runde: 1:3 und 0:0 gegen  Malmö FF

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1973
1973